Палей (Paley, Палѣй) — єврейське та зросійщене прізвище емігрантів, яке походить від українського прізвища Палій.

Розповсюджене серед єврейських, російських, українських емігрантів в Ізраїлі, Європі, США.
Є похідним від українського прізвища Палій.

Єврейське прізвище «Палей» було розповсюджене на початку ХХ ст. в українських та білоруських губерніях Російської імперії (Чернігівщина, Київщина, Рогачів, Бобруйськ, Мінськ).

В Малоросійському гербовнику український шляхетський рід Палій записаний як Палѣй

Варіації прізвища: Палєєс, Палєєв, Полей, Пейлі та інш.

Відомі особистості:
 Грейс Палей
 Вільям Палей

Див. також 
 Пейлі
 Князі Палій

Українські прізвища
Єврейські прізвища